Engertsham ist der Ortsname von

 Engertsham (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Engertsham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern